Oude Kriek ist der Name von belgischen Fruchtbiermarken

 Oude Kriek der Brauerei 3 Fonteinen, siehe 3 Fonteinen
 Oude Kriek Hanssens
 Oude Kriek van Schaerbeekse Krieken
 Oude Kriek (Oud Beersel)